O Campeonato Estadual de Remo de 2007 foi decidido apenas em 2008, na prova do Dois Com, válida pela 2ª Regata do 2007, realizada novamente no dia 30 de março, após decisão do STJD.

Com a vitória dos remadores Francisco Ramon e Pedro Linhares e do timoneiro Maurício Abreu, o título de 2007 foi para o Flamengo.

O vice-campeonato ficou com o arqui-rival do Rubro-Negro no remo, o Vasco.

Classificação final

Classificação por Categorias

Infantil

Estreante

Júnior B

Júnior A

Senior B

Senior A

Peso Leve

Feminino

Master 

Campeonato Carioca de Remo